Novakia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Gabriel Strobl 1893. Novakia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Novakia